Taipús de Fora é uma praia localizada no município de Maraú, no estado da Bahia.

É considerada uma das mais belas praias do Brasil. Na maré baixa, formam-se piscinas naturais chegando a cerca de um quilômetro de extensão, ideal para mergulho livre. Procure sempre tomar conhecimento da tábua das marés, escolhendo as chamadas marés VIVAS ou de grande amplitude, por conta do alinhamento do sol e da lua. Nestas condições, o recuo do mar é mais acentuado, deixando mais corais expostos e mais vida marinha aprisionada. Este efeito se dá tanto na lua cheia como na lua nova. Leve, se possível, seu próprio equipamento de mergulho (máscara, respirador e nadadeiras), muito embora possam ser alugados na praia. A água é quente, não sendo necessárias roupas especiais para mergulho.

Taipús de Fora possui apenas algumas pousadas, campings e casas de veraneio, portanto é um lugar muito tranquilo e ótimo para passar férias em família. É também conhecida como "O Caribe Brasileiro", pela cor, transparência, temperatura e beleza de suas águas.

Ligações externas 
 
 
 Nas Estradas do Planeta
Rotas Incríveis

Praias de Maraú